Rüppell steht für: 

Auszeichnungen:
 Eduard-Rüppell-Medaille

Personen:
 Eduard Rüppell (1794–1884), deutscher Naturwissenschaftler und Afrikaforscher
 Georg Rüppell (* 1940), deutscher Verhaltensökologe
 Hermann Rüppell (* 1941), deutscher Psychologe
 Simon Rüppell (1759–1812), kurhessischer Oberpostmeister und Bankier in Frankfurt am Main. Vater von Eduard Rüppell
 Werner Rüppell (1908–1945), deutscher Ornithologe

Tiere:
 Rüppellfuchs
 Rüppell-Papagei
 Rüppellseeschwalbe

Unternehmen:
 Bankhaus Rüppell & Harnier, ehemaliges Bankhaus in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Rüppel